Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Wekesa che ha battuto in finale Frederik Fetterlein 6-3, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Guillaume Raoux (semifinali)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Paul Wekesa (Campione)
 Lionnel Barthez (primo turno)

 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Eyal Ran (quarti di finale)
 Libor Němeček (primo turno)
 Chris Wilkinson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1994